Ханство Меймене () — узбекское государство, существовавшее в Северном Афганистане в XVIII—XIX веках. Последним ханом был Мир-Гуссейн.

В 1859 г. между Бухарой и Афганистаном было заключено соглашение, по которому границей между ними признавалась в основном река Аму-Дарья. Таким образом, афганцам была отдана и область Меймене, которая фактически еще не была завоевана Афганистаном.

В 1875 году было окончательно подчинено афганским эмиром Шир-Али-ханом.

В 1878 году полковник Гродеков при поездке в Афганистан упоминал о ханстве Меймене:

Н. И. Гродеков. 1883.

Ханство Меймене покорено лишь 3 года тому назад. Это ханство, после Бадахшана, было наибольшим; в нём считалось 100.000 жителей. Последним ханом Меймене был Мир-Гуссейн. Война ему была объявлена за постоянные грабежи и пленение афганских подданных в Туркестане. Афганцы двинули к столице ханства до 10.000 войска и 20 орудий. Для, перевозки этих последних произведены были обширные работы по разработке дороги из Сарыпуля. Войска двигались с двух сторон: из Мазар-и-Шерифа и из Герата. Город был обложен со всех сторон. На шестом месяце осады в стене пробита брешь, войска пошли на штурм и вырезали 15.000 защитников, город разграблен и разрушен. Мир-Гуссейн-хан, мужественно защищаясь в цитадели, взят в плен и отвезен в Кабул. Так как Меймене, во время войны с Афганистаном, помогали ханства Сарыпуль и Шибирхан, то и они были покорены и присоединены и владениям Шир-Али-хана.

...

Афганистан в том виде, в каком он есть теперь, сформировался лишь три года тому назад, с покорением последнего и относительно сильного узбекского ханства Меймене.

Правители Меймене (1747 - 1913) 
 1. Хаджи-хан (1747 - 70).
 2. Джан-хан, сын (ок. 1770 - 90).
 3. Ахмад-хан, сын (ок. 1790 - 1810).
 4. Аллаяр--хан, плем. (ок. 1810 - 26).
 5. Низраб-хан, сын 3 (1826 - 45).
 6. Хикмат-хан, сын (1845 - 62).
 7. Хусейн-хан, сын (1862 - 76) (1883 - 89).
 1876 - 1879 афганское завоевание.
 8. Дилавар-хан, брат (1879 - 83).
 9. Камал-хан, сын (1889 - 1913).
 1913 афганская аннексия (протекторат с 1879).

Примечания

Ссылки 
 Поездка полковника Гродекова в Афганистан в 1878 году (1/4)
 Исторические особенности становления афганской государственности

Исчезли в 1859 году
Государства в истории Афганистана
Государства в истории Узбекистана
Мейменское ханство